Manuel Guerrero puede referirse a:
Manuel Guerrero (futbolista) (1896-1947), un futbolista chileno, que se desempeñaba como arquero.
Manuel Guerrero Ceballos (1948-1985), un profesor dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), militante y dirigente del comunista, asesinado por agentes del Estado.
Manuel Guerrero Mora (1947-), un pintor y videoartista colombiano.